Rio Hurtado kan syfta på följande platser:

Chile 

 Rio Hurtado (vattendrag), Región de Coquimbo, 
 Rio Hurtado (kommun), Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, 

Robotskapade Chileförgreningar